Thomas Perry (?) északír labdarúgó-játékvezető
Thomas Perry (1947) amerikai író